Фудбалски клуб Тимочанин је фудбалски клуб из Књажевца, Србија, и тренутно се такмичи у Српској лиги Исток, трећем такмичарском нивоу српског фудбала. Клуб је основан 1921. године. Боје клуба су плава и бела.

Новији резултати

Познати играчи

Омладинска школа

 

 Ненад Маринковић

 Небојша Маринковић

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Србији

Спољашње везе 
 Профил Тимочанина на -{srbijasport.net}-

Тимочанин
Спорт у Књажевцу